Valčík může být:

 valčík – postupový, kolový tanec v 3/4 taktu nebo zřídka v 3/8 taktu
 Valčík (album) – první sólové album českého hudebníka Daniela Landy

příjmení
 Josef Valčík (1914–1942) – československý voják